Gasten  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gasten (Gemeinde Ober-Grafendorf), Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gosta, Ort bei Gaschurn im Klostertal, Vorarlberg, heute Innergosta und Außergosta (veraltete Schreibweise)
 Powiat Gostyniński, in Polen (Kreis Gasten, Verwaltungseinheit der Besatzungszeit 1941–1942)
 Gostynin, Ort in der Woiwodschaft Masowien, Polen (Ortsname 1941–1942)